Redner steht für:
 eine Person, die eine Rede hält
 in Bezug auf das klassische Altertum einen professionellen Rhetor als Lehrer der Redekunst
 Der Redner, eine Kurzgeschichte von Anton Tschechow (1886)

Redner ist der Familienname folgender Personen:
 Harry Redner (* 1937), australischer Philosoph und Hochschullehrer
 Lewis Redner (1831–1908), amerikanischer Organist und Komponist
 Valentin Redner (erwähnt in Basel 1531–1542/43), Schweizer Schreiner

Siehe auch:
 Reder